Теория прямого межчастичного электромагнитного взаимодействия — теория электромагнитного взаимодействия на основе концепции дальнодействия, не использующая понятие электромагнитного поля. Была выдвинута  А. Фоккером, К. Шварцшильдом и Г. Тетроде.

Интеграл действия Фоккера-Шварцшильда-Тетроде для системы электрически заряженных частиц с массами , электрическими зарядами  и четырёхмерными пространственно-временными координатами  как функциями собственного времени  имеет вид:

 

здесь  обозначает производную по собственному времени .

В силу свойств дельта-функции: 

 

То есть электромагнитное взаимодействие в этой теории представляет собой сумму запаздывающего и опережающего взаимодействия. 

На основе этой теории можно вывести уравнения Максвелла и уравнения движения частицы в электромагнитном поле, следующие из них.

Главным недостатком этой теории является то, что на её основе невозможно объяснить тонкие эффекты взаимодействия частицы с собственным электромагнитным полем, такие как лэмбовский сдвиг. 

В дальнейшем эта теория развивалась  Дж. Уилером и  Р. Фейнманом.

В настоящее время эта теория используется очень редко.

См. также 
 Дальнодействие
 Теория поглощения Уилера — Фейнмана

Примечания

Литература 
 Владимиров Ю. С., Турыгин А. Ю. Теория прямого межчастичного взаимодействия. — М., Энергоатомиздат, 1986.

Электромагнетизм
Теоретическая физика